Tossal de les Àligues (Cabó), a l'Alt Urgell
 Tossal de les Àligues (Veciana), a l'Anoia